Afzetting kan de volgende betekenissen hebben:
 afzetting (bestuur), het ontheffen van een persoon uit een functie;
 afzetting (Verenigde Staten)
 sedimentair gesteente of sedimentlagen;
 sedimentatie, het vormen van sedimentair gesteente;
 afzetting (stratigrafie), in de stratigrafie een specifieke sedimentlaag;
 afzetting (strafrecht), een term uit het Belgisch strafrecht;
 wegafzetting, het voorkomen van toegang, bijvoorbeeld tot gevaarlijke plaatsen, met dranghekken, plastic lint, schakelketting, actiewagen, etc.